Rönnau steht für:
 Rönnau (Trave), ein Nebenbach der Trave in Travemünde
 Alt-Travemünde, Stadtbezirk der Hansestadt Lübeck
 Groß Rönnau, amtsangehörige Gemeinde im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein
 Klein Rönnau, Dorf in Schleswig-Holstein, nördlich von Bad Segeberg

Rönnau ist der Familienname folgender Personen:
 Jens Rönnau (* 1958), Kunsthistoriker und Journalist
 Thomas Rönnau (* 1962), Rechtswissenschaftler
 Kay Stefan Rönnau, Geburtsname des Musikers Bernd Begemann (* 1962)
 Kai Rönnau (* 1965), deutscher Drehbuchautor und Journalist